Сегунда 2017/2018 () — 87-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 18 августа 2017 года и закончился 16 июня 2018 года. В чемпионате принимали участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги и Сегунды 

2017/2018
Спорт в Испании в 2017 году
Спорт в Испании в 2018 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017/2018